There Will Be No Intermission è il terzo album in studio da solista della musicista statunitense Amanda Palmer, pubblicato nel 2019.

Tracce

Collegamenti esterni